Ла Пастиља има више значења:

 Ла Пастиља (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пастиља (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пастиља (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику